Чемпіонат України з футболу 1994-95 — четвертий чемпіонат України, в якому перемогу здобуло «київське Динамо». Динамівці програли лише один матч — в гостях одеському «Чорноморцю», який посів друге місце.

Історія 

Головні суперники «Динамо» у двох попередніх чемпіонатах, «Дніпро» і «Шахтар», відійшли цього разу на другі ролі. У «Дніпрі» взагалі розпочалася серйозна криза, яка врешті-решт призвела до масового переходу гравців до «Динамо» протягом сезону.

Натомість конкуренцію киянам намагався скласти «Чорноморець» під керівництвом Леоніда Буряка, за який грали декілька тодішніх і майбутніх відомих гравців збірної України (Горшков, Гусейнов, Кардаш, Парфьонов, Співак, Суслов та ін.). Одесити випередили «Динамо» за набраними очками у другому колі (42 проти 40), але провальний виступ протягом осінньої частини першості звів їх сподівання нанівець.

«Динамо» під керівництвом Йожефа Сабо продовжувало залучати до першої команди талановиту молодь зі школи клубу. До Ващука і Шовковського, які дебютували минулого сезону, цього разу долучилися Юрій Дмитрулін і Андрій Шевченко.

Але на тренерській лаві «Динамо» продовжувалися пертурбації. Йожеф Сабо не витримав нищівної поразки від «Баварії» з рахунком 1:4 у вирішальному матчі за вихід з групи у Лізі Чемпіонів і подав у відставку, назвавши гру команди «дворовою». Наступний тренер Володимир Онищенко перебував на тренерській лаві лише пару місяців. На зміну йому прийшов головний тренер «Дніпра» Микола Павлов. Також до «Динамо» перейшли чотири гравці «Дніпра» — Сергій Беженар, Юрій Максимов, Сергій Коновалов і Дмитро Михайленко.

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.

До 2 жовтня 1994 року команда СК «Миколаїв» виступала під назвою «Евіс».

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: друга ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: третя ліга
 Кубок України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1994—1995

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 4-й чемпионат Украины-1994/95 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1994-1995 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1994-95 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1994 у футболі
1995 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
1994 в українському спорті
1995 в українському спорті